Wenchang bezeichnet:

 Wenchang (文昌市), Stadt auf Hainan
 Wenchang (Cangxi) (文昌镇), Großgemeinde im Kreis Cangxi in der chinesischen Provinz Sichuan
 Wenchang (Chun’an) (文昌镇), Großgemeinde im Kreis Chun’an in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Wenchang (Shapotou) (文昌镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Shapotou im Autonomen Gebiet Ningxia
 Wenchang (Xuanzhou) (文昌镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Xuanzhou in der chinesischen Provinz Anhui
 Wenchang (Zitong) (文昌镇), Großgemeinde im Kreis Zitong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Wenchang (Changqing) (文昌街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Changqing in der chinesischen Provinz Shandong
 Wenchang (Chuanhui) (文昌街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Chuanhui in der chinesischen Provinz Henan
 Wenchang (Jizhou) (文昌街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jizhou in der chinesischen Stadt Tianjin
 Wenchang (Linchuan) (文昌街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Linchuan in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Wenchang (Tongcheng) (文昌街道), Straßenviertel der Stadt Tongcheng in der chinesischen Provinz Anhui
 Wenchang (Lingtang) (文昌社区), Einwohnergemeinschaft der Nationalitätengemeinde Lingtang in der Stadt Gaoyou der Provinz Jiangsu